

Nieuwendijk, localité de la commune de Korendijk, province de la Hollande-Méridionale
 Nieuwendijk, village de la commune d'Altena, province du Brabant-Septentrional
 Nieuwendijk, rue commerçante du centre de Amsterdam, en Hollande-Septentrionale